18965 Lazenby – asteroide della fascia principale
 George Lazenby – attore e modello australiano